Władimir Potapow (hokeista)
Władimir Potapow (reżyser)